hrabstwo Otsego (ang. Otsego County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Otsego (ang. Otsego County) w USA, w stanie Nowy Jork